Stainless Steel steht für:

 rostfreier Stahl auf englisch
 Stainless Steel (Band), eine Böhse-Onkelz-Tribute-Band